Max Lorenz – niemiecki tenor bohaterski
 Max Lorenz – niemiecki piłkarz